La familia Parra o el clan Parra es una familia chilena, cantera de varios y destacados artistas dedicados al cultivo de la música y la literatura, entre otras artes.

Integrantes 
Los hermanos Parra considerados de la «primera generación» fueron hijos del bohemio maestro de escuela y músico (guitarrista y violinista), Nicanor Parra Alarcón, y de la tejedora y modista de origen campesino, Rosa Clara Sandoval Navarrete, quien ya tenía dos hijas (Olga y Marta) de un primer matrimonio. Nacidos en diversas localidades de Chile, la mayoría mostró inclinaciones artísticas desde su juventud, primando en casi todos la música folclórica (Hilda, Violeta, Lalo, Roberto y Lautaro), pero también la poesía (Nicanor) y el arte circense (Óscar). El siguiente árbol genealógico muestra las tres primeras generaciones de la familia:

Además, cabe señalar a dos primos hermanos de la «primera generación», Adrián Parra Cares y Blas Hernán Parra Cares (1911-1978), ambos escritores.

Colaboraciones artísticas 

Entre 1947 y 1952, las hermanas Hilda y Violeta formaron en Santiago el dúo de música folclórica Las Hermanas Parra.

En 1962, los hijos de Violeta, Isabel y Ángel, crearon en París el dúo Isabel y Ángel Parra. Tres años después, abrieron en Santiago, con el apoyo de su madre, la Peña de los Parra, donde tocaron connotados músicos, incluyendo a su tío Lautaro. En 1967, los hermanos Lalo, Lautaro y Óscar lanzaron el álbum Cuecas del Sr. Corales, firmado como «Los Viejos Parra», y que corresponde al primer disco conceptual en Chile en torno a los oficios circenses, donde se mezclan los instrumentos musicales del circo con los de la cueca.

Los hijos de Ángel y nietos de Violeta, Ángel (hijo) y Javiera, por su parte, ambos músicos reconocidos con proyectos independientes, han acompañado en diversos álbumes musicales a su padre.

Fuera del ámbito musical, desde 1987 la artista visual Catalina Parra ha trabajado con su padre, el poeta Nicanor Parra, en diversos «trabajos prácticos» y «artefactos visuales».

Galería

Véase también 
 Familia Lecaros

Referencias

Enlaces externos 
 

Cultura de Chile
Parra
Música de Chile
Parra